Милович — слов'янське прізвище. Відомі носії:

 Милович Горан — хорватський футболіст, захисник клубу «Хайдук» (Спліт).
 Милович Юхим Дмитрович — український актор характерного і резонерського плану в побутовому театрі. Відомий за виступами в Театрі Миколи Садовського, де був також помічником режисера.
 Милович Матвій (?-1747-1748) — отаман Першої ічнянської сотні